Jesús Rodríguez o Jesus Rodriguez può riferirsi a:
Jesús Rodríguez Magro (1960-) – ex ciclista su strada spagnolo.
Jesús Rodríguez (1968-) – ex calciatore venezuelano.
Jesús Rodríguez (1986-) – wrestler e ring announcer statunitense.
Jesús Rodríguez (1988-) – calciatore cubano.
Sixto Díaz Rodríguez (1942-) – più noto come Jesus Rodríguez, cantautore statunitense.